Ilha das Cobras (Paraná) - residência oficial de verão do governador do estado do Paraná
 Ilha das Cobras (Rio de Janeiro) - no interior da Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro
 Ilha da Queimada Grande - nome pelo qual também é conhecida a Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo

Desambiguação